Фрэнк Э́лмор Росс (; 2 апреля 1874, Сан-Франциско — 21 сентября 1960, Алтадина) — американский астроном и физик.

Биография 
Фрэнк Росс родился в 1874 году в Сан-Франциско. В 1901 году он получил докторскую степень в Калифорнийском университете. В 1915 году он работает в лаборатории Eastman Kodak. С 1929 по 1939 год астроном возглавляет Йеркскую обсерваторию. Умер Фрэнк Росс в 1960 году, в возрасте 86 лет.

Фрэнк Росс был членом Национальной Академии Наук и Американского Астрономического Общества. В честь него названы кратеры на Луне и Марсе.

Научные работы 
Фрэнк Росс открыл более 400 переменных звёзд и около 1000 звёзд с большим собственным движением. Все эти объекты имеют название «Росс» с порядковым номером (напр, Росс 128). Он также писал статьи, посвящённые изучению Марса и Венеры.

См. также 
 Росс (лунный кратер)
 Росс (марсианский кратер)

Ссылки 
 Obs 81 (1961) 76
 PASP 73 (1961) 182—184
 QJRAS 2 (1961) 276—278

Персоналии по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Физики по алфавиту
Родившиеся в 1874 году
Родившиеся 2 апреля
Родившиеся в Сан-Франциско
Умершие в 1960 году
Умершие 21 сентября
Астрономы США
Физики США
Персоналии:Kodak
Члены Национальной академии наук США